Oles oder Oleś ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Oleś (* 1973), polnischer Schlagzeuger, Komponist und Produzent
 Bernd Oles (1921–1988), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Lou Oles (1923–1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marcin Oleś (* 1973), polnischer Bassist und Komponist
 Marian Oleś (1934–2005), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Max Oles (1915–2008), deutscher Fußballspieler 
 Oleksandr Oles (1878–1944), ukrainischer Schriftsteller und Dramatiker

Siehe auch:
 Olesch